Lingfield est une localité du comté de Durham, en Angleterre.
 Lingfield est un village du Surrey, en Angleterre.